Tenisový turnaj ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 2009 se konal ve dnech 5. - 11. října v Tokiu, hlavním městě Japonska venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1 226 500 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 ,  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
ATP World Tour 2009
Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2009